C79 peut faire référence à :

 C79, un viseur télescopique pour armes légères ;
 Tumeur maligne secondaire d'autres sièges, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres